Amerikai Egyesült Államok
 Parkersburg (Illinois)
 Parkersburg (Indiana)
 Parkersburg (Iowa)
 Parkersburg (Nyugat-Virginia)
 Parkersburg (Oregon)